Alan Hale (1892-1950) – amerykański aktor
 Alan Hale (1921-1990) – amerykański aktor
 Alan Hale – astronom